Mirage: The Remixes — сборник на альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена, издан в 2011 году. На пластинке присутствуют 21 ремикс на композиции с предыдущего альбома "Mirage".

Песни с альбома Mirage были ремикшированы всемирно известными DJ-ми: Alex M.O.R.P.H., Роджером Ша, Энди Муром и другими.

Список композиций

Чарты
В конце июля пластинка дебютировала сразу на девятом месте в российском чарте альбомных продаж , а через две недели стала бронзовым призёром чарта, заняв третье место.

Примечания

Сборники 2011 года
Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы Armada Music
Альбомы ремиксов
Сборники на английском языке